Die 6. Etappe der Vuelta a España 2008 am 4. September führte über 150,1 Kilometer von Ciudad Real nach Toledo. Dabei waren zwei Sprintwertungen und eine Bergwertung der 3. Kategorie zu absolvieren.

Auf dieser Etappe wurde früh attackiert. Bereits nach vier Kilometern versuchten vier Fahrer ihr Glück, konnten sich allerdings nicht entscheidend vom Feld absetzen. Dies gelang schließlich dem Trio Iban Mayoz, Wolodymyr Djudja und Michail Ignatjew. Doch mehr als dreieinhalb Minuten Vorsprung konnten sie nie herausfahren, da im Feld die Équipe Cofidis um den Gesamtzweiten Sylvain Chavanel die Verfolgung organisierte. Inzwischen war das Feld in zwei Teile zerbrochen, was zu einem starken Anstieg der Geschwindigkeit führte. Am Ende des Aufstiegs zur einzigen Bergwertung des Tages wurden die Ausreißer schon von ersten neuen Ausreißern eingeholt. Bis zu den Zwischensprints wurden die Ausreißer vom ersten Feld eingeholt. Chavanel, der im Gesamtklassement vor der Etappe nur zwei Sekunden Rückstand auf Levi Leipheimer hatte, sicherte sich bei beiden jeweils den ersten Platz und damit insgesamt zwölf Bonussekunden. Damit konnte er die Gesamtführung übernehmen. Von den Attacken im folgenden Verlauf hatte keine Erfolg, so dass es zu einem Sprint aus dem ersten Feld heraus kam. Diesen gewann Paolo Bettini vor Philippe Gilbert und Alejandro Valverde. Aufgrund der Zerrissenheit des Feldes kam es zu leichten Zeitverlusten auch unter den Favoriten.

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Sonseca (Kilometer 115,7) (750 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Leonardo Duque ||COF||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Nick Nuyens ||COF||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Cobisa (Kilometer 132,8) (690 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Leonardo Duque ||COF||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Sébastien Minard ||COF||1 P.
|}

 Zielankunft in Toledo (486 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Paolo Bettini ||QST||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Philippe Gilbert ||FDJ||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Alejandro Valverde ||GCE||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Óscar Freire ||RAB||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Daniele Bennati ||LIQ||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Davide Rebellin ||GST||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Sébastien Hinault ||C.A||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Greg van Avermaet ||SIL||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Karsten Kroon ||CSC||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Matti Breschel ||CSC||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Alessandro Ballan ||LAM||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Xavier Florencio ||BTL||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Filippo Pozzato ||LIQ||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Daniel Moreno ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Alberto Contador ||AST||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Puerto de Marjaliza, 3. Kategorie (Kilometer 102,5) (1.040 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Iban Mayoz ||XAG||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Michail Ignatjew ||TCS||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Walter Pedraza ||TCS||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Jesús Rosendo ||ACA||1 P.
|}

06. Etappe
Sport (Ciudad Real)
Sport (Toledo)

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 6